Трансамериканский кошачьеглазый уж, или трансамериканская кошачья змея () — ядовитая змея семейства ужеобразных.

Описание 
Общая длина достигает 1 м. Голова широкая, глаза большие, зрачки вертикальные. Туловище стройное с гладкой чешуёй. Окраска кремового или светло-коричневого цвета, вдоль спины тянется ряд неодинаковых тёмно-коричневых или чёрных пятен.

Образ жизни 
Населяет влажные места: у ручьёв, озёр или во влажных лесах. Активен ночью. Питается лягушками и их яйцами.

Яд слабый и не представляет угрозу для жизни человека.

Размножение 
Это яйцекладущая змея.

Распространение 
Обитает от южного Техаса (США) через Центральную Америку до Перу и Эквадора.

Примечания

Литература 
 Solórzano, A. 2006. Die Schlangen der Osa-Halbinsel [Costa Rica]. Reptilia (Münster) 11 (5): 28-31
 Hughes, Carol and David Hughes 1983. Teeming life of a rain forest. National Geographic 163(1):48-65

Животные, описанные в 1859 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Пресмыкающиеся Южной Америки